Сезон футбольной Лигильи Пре-Либертадорес Уругвая 1986 года. В розыгрыше участвовали лучшие клубы Примеры того же года. Чемпион и вице-чемпион квалифицировались в Кубок Либертадорес 1987.

Группа А

Матчи группы А

Тур 1
Прогресо 2-1 Сентраль Эспаньол
Насьональ 1-1 Белья Виста

Тур 2
Сентраль Эспаньол 2-0 Белья Виста
Насьональ 0-0 Прогресо

Тур 3
Прогресо 2-2 Белья Виста
Насьональ 2-2 Сентраль Эспаньол

Группа В

Матчи группы В

Тур 1
Уондерерс 2-1 Уракан Бусео
Пеньяроль 1-0 Дефенсор

Тур 2
Дефенсор 0-0 Уракан Бусео
Пеньяроль 1-1 Уондерерс

Тур 3
Уондерерс 4-1 Дефенсор
Пеньяроль 1-0 Уракан Бусео

Финал

Матчи финала

Тур 1
Пеньяроль 1-1 Прогресо
Сентраль Эспаньол 3-3 Уондерерс

Тур 2
Прогресо 3-2 Уондерерс
Пеньяроль 3-1 Сентраль Эспаньол

Тур 3
Сентраль Эспаньол 2-2 Прогресо
Пеньяроль 1-1 Уондерерс

Ссылки
 результаты турниров до 2003 года на RSSSF

Лигилья Уругвая